El predicado; en gramática tradicional, Sintagma verbal o, más raramente, nominal que constituye el comentario sobre el sujeto junto al cual forma una oración simple.

 El predicado o predicación; en gramática funcional, descripción de un posible estado de cosas en el mundo.
 El predicado; en lógica, función sobre el conjunto de los términos y, en particular, las variables usadas en lógica de primer orden.

Enlaces externos